Гололобов Дмитро Вікторович — український футболіст, захисник клубу «Жемчужина» (Ялта).
 Гололобов Юрій Григорович — хімік, член-кореспондент АН УРСР.
Російські прізвища